Norberg ist der Familienname folgender Personen:
 Anette Norberg (* 1966), schwedische Curlerin
 Carl Norberg (1889–1970), schwedischer Turner
 Christian Norberg-Schulz (1926–2000), norwegischer Architekt und Architekturtheoretiker
 Claudia Norberg (* 1970), deutsche Fernsehdarstellerin
 Dag Norberg (1909–1996), schwedischer Latinist
 Erik Norberg (1883–1954), schwedischer Turner
 Hannes Norberg (* 1969), deutscher Künstler
 Helena Norberg-Hodge (* 1946), schwedische Organisationsgründerin

 Laura Norberg (* 2000), deutsches It-Girl und Reality-Show-Teilnehmerin, siehe Laura Müller (It-Girl)
 Lennart Norberg (* 1949), schwedischer Eishockeyspieler
 Märta Norberg (1922–2020), schwedische Skilangläuferin
 Tor Norberg (1888–1972), schwedischer Turner

 Victor Öhling Norberg (* 1990), schwedischer Freestyle-Skisportler
 Michael Norberg, bürgerlicher Name von Michael Wendler (Sänger)

Norberg heißen folgende geographischen Objekte:
 Norberg (Gemeinde) in der schwedischen Provinz Västmanlands län
 Norberg (Ort), Hauptort der Gemeinde

Siehe auch:
 Norborg
 Noorbergen
 Nordberg